Les députés de la treizième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1994 pour la période 1994-1998.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1994
 Cabinet Kohl V

13